Alabaster (en français albâtre) est un terme anglais appliqué à des minéraux utilisés en tant que matériaux (sculpture).

Il peut également désigner :

 Alabaster, une ville d'Alabama ;
 Alabaster, un manga d'Osamu Tezuka sorti en 1970.